Barth steht für:

 Barth, eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Barth (Familienname), mehrere Personen mit dem Familiennamen Barth
 den Flughafen Barth
 das Amt Barth in Mecklenburg-Vorpommern
 das historische Herzogtum Barth
 als St. Barth die Insel Saint-Barthélemy bei Guadeloupe
 Johann Ambrosius Barth Verlag in Leipzig
 Otto Wilhelm Barth Verlag, esoterischer Verlag in München
 KZ-Außenlager Barth des Konzentrationslagers Ravensbrück

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barth (Florida), im Escambia County
 Barth (Mississippi), im Pearl River County
 Barth (Nevada), im Eureka County

Sonstiges:
 Barth-Haas-Group, weltweit führender Anbieter von Hopfen und Hopfenprodukten
 Barth Lake, See im Apache County, Arizona
 Barth Pond, See im DuPage County, Illinois
 Barth Mine, Mine im Eureka County, Nevada
 Barth Seamount, Orkneyinseln
 Casa Barth, Bauwerk in der uruguayischen Landeshauptstadt Montevideo
 Barth-Syndrom, eine sehr seltene Stoffwechselstörung

Siehe auch:
 Bart (Begriffsklärung)
 Barthe (Begriffsklärung)
 Bahrdt
 Bardt
 Bard